OFM je lahko:
 Red manjših bratov, veja frančiškanov
 Ortodoksni upravljalnik datotek, tekstovno osnovani datotečni urejevalniki